Cileungsi (Cileungsi), een plaats in Indonesië
Cileungsi (Ciawi), een plaats in Indonesië